Poivre de Guinée peut désigner deux sortes d'épices selon la plante qui le produit :
 la maniguette (Aframomum melegueta)
 le kili (Xylopia aethiopica)

Poivre